Timeline (film), een Amerikaanse actie- en avonturenfilm uit 2003
 Timeline (boek), een roman van Michael Crichton waarop de film is gebaseerd
 Timeline (Ayreon), een muziekalbum van Nederlandse artiest Ayreon uit 2008
 Timeline (televisieserie)
 Time-Line, een muziekalbum van Renaissance uit 1982